«Инфекция» () — бельгийско-хорватский художественный кинофильм, поставленный режиссёром Крсто Папичем в 2003 году. Ремейк и сиквел фильма «Избавитель» этого же режиссёра.

Сюжет 
В основе фильма лежит повесть Александра Грина «Крысолов».

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Экранизации рассказов
Экранизации произведений Александра Грина
Фильмы Хорватии
Фильмы Крсто Папича
Радио и телевидение Хорватии
Фильмы на хорватском языке
Фильмы на нидерландском языке